Andorra:
 Sant Miquel d'Engolasters, església romànica d'Engolasters, a la parròquia andorrana d'Escaldes-Engordany
 Sant Miquel de Fontaneda, al poble de Fontaneda, a la parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria 
 Aragó:
 Sant Miquel de Fet, església de Fet al municipi de Viacamp i Lliterà a la Ribagorça
 Sant Miquel de Foces, església romànica del municipi d'Ibieca a la província d'Osca
 Catalunya:
 Església de Sant Miquel de Darmós, temple al nucli de Darmós al terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre) 
 Sant Miquel d'Os de Balaguer
 Sant Miquel de Batea
 Sant Miquel de Palau-sacosta, església al barri de Palau al municipi de Girona
 Alt Urgell: Sant Miquel de la Seu d'Urgell, església romànica de la Seu d'Urgell
 Anoia:
 Sant Miquel d'Aleny, església al terme municipal de Calonge de Segarra 
 Sant Miquel d'Orpí, església al terme municipal d'Orpí 
 Bages:
 Església de Sant Miquel de Cardona, església gòtica del municipi de Cardona
 Sant Miquel de Castellar, església al poble de Castellar (Aguilar de Segarra) 
 Sant Miquel de Grevalosa, església preromànica de Grevalosa, a Castellfollit del Boix
 Barcelonès:
 Sant Miquel del Port, temple al barri de la Barceloneta
 Església de Sant Miquel (Barcelona), església romànica al barri Gòtic
 Berguedà:
 Església de Sant Miquel de Turbians, al municipi de Gisclareny (Berguedà)
 Sant Miquel de Fígols
 Sant Miquel de Sorba, església preromànica del nucli de Sorba, al municipi de Montmajor
 Sant Miquel Vell, església al veïnat de Sant Miquel de Terradelles (Berguedà) 
 Cerdanya: Sant Miquel de Soriguerola, església romànica de Soriguerola, a Fontanals de Cerdanya a la Baixa Cerdanya
 Conca de Barberà: Església de Sant Miquel de Montblanc, església gòtica de Montblanc
 Empordà:
 Monestir de Sant Miquel de Cruïlles, monestir a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura al Baix Empordà
 Sant Miquel de Freixe, capella del municipi d'Espolla a l'Alt Empordà
 Sant Miquel de Bassegoda, església parroquial del veïnat de Bassegoda al municipi d'Albanyà 
 Garrotxa:

 Sant Miquel de la Torre al terme de la Vall de Bianya

 Sant Miquel de Monteia, església romànica del municipi de Sales de Llierca a l'Alta Garrotxa
 Montsià: Església de Sant Miquel (Alcanar), església del municipi català d'Alcanar

 Noguera: Sant Miquel de Cubells, capella romànica del municipi de Cubells 
 Osona: Església de Sant Miquel de Vilageriu, església romànica (Tona, Osona)
 Pallars:
 Sant Miquel d'Abella de la Conca, església desapareguda a Abella de la Conca
 Sant Miquel de Casa Cortit, capella romànica desapareguda a Castissent, a Tremp
 Sant Miquel de Collmorter, antiga església de Collmorter, a Castell de Mur
 Sant Miquel de Conques, església romànica de Conques, al municipi d'Isona i Conca Dellà
 Sant Miquel de Gurp, capella romànica de Gurp en el municipi de Tremp
 Sant Miquel de Llimiana, església romànica del municipi de Llimiana
 Sant Miquel de Montadó, església de Montadó, al municipi d'Isona i Conca Dellà
 Sant Miquel de Moror, església romànica de Moror, al municipi de Sant Esteve de la Sarga
 Sant Miquel de Naens, església romànica de Naens, al municipi de Senterada
 Sant Miquel de la Vall (església), església romànica de Sant Miquel de la Vall
 Sant Miquel de Suterranya, capella romànica de Suterranya, al municipi de Tremp
 Sant Miquel del Pui, església romànica del municipi de La Pobla de Segur
 Sant Miquel de la Vall (església), església romànica parroquial del poble del mateix nom Gavet de la Conca
 Sant Miquel (Vilamolat de Mur), església de Mur (Castell de Mur)
 Sant Miquel de Vilamur, església de Vilamur, pertanyent al municipi de Soriguera
 Pla de l'Estany: Església de Sant Miquel (Palol de Revardit), església romànica parroquial de Palol de Revardit
 Selva: Sant Miquel de Cladells, església romànica de Cladell, a Santa Coloma de Farners a la Selva
 Vallès:
 Sant Miquel del Castell (Castellterçol), capella romànica del Castell de Sant Miquel (Castellterçol, Vallès Oriental) 
 Església de Sant Miquel del Fai, monestir gòtic del municipi de Bigues i Riells al Vallès Oriental
 Sant Miquel de Toudell, església romànica de Can Mir en el municipi de Viladecavalls al Vallès Occidental
 Esglésies de Sant Pere de Terrassa, església romànica de Sant Pere de Terrassa al municipi de Terrassa al Vallès Occidental
 Catalunya Nord: Sant Miquel de Cuixà, monestir benedictí del municipi de Codalet al Conflent
 L'Alguer: Església de Sant Miquel (l'Alguer), església d'estil barroc de l'Alguer (Sardenya)
 Illes Balears: 
 Sant Miquel de Campanet, església gòtica del municipi de Campanet a El Raiguer
 Església de Sant Miquel (Llucmajor), església parroquial d'estil neoclassicista amb influxos barrocs a Llucmajor, Mallorca
 Església de Sant Miquel de Palma, església d'origen gòtic a Palma
 País Valencià:
 Església de Sant Miquel Arcàngel de Benigànim, església parroquial de Benigànim (Vall d'Albaida)
 Església de Sant Miquel Arcàngel de Canet lo Roig, església renaixentista a Canet lo Roig al Baix Maestrat
 Església de Sant Miquel de la Pobla de Sant Miquel, església catòlica del s. XVII a la Pobla de Sant Miquel (Racó d'Ademús)
 Monestir de Sant Miquel dels Reis, monestir renaixentista de València actualment seu de la Biblioteca Valenciana
 Església de Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos, església barroca de Gata de Gorgos a la Marina Alta
 Resta del món:
 Església de Sant Miquel (Bakú)
 Església de Sant Miquel de Berlín
 Sant Miquel del castell de Guimarães, església romànica de Guimarães a Portugal
 Església de Sant Miquel (Hamburg)
 Església de Sant Miquel de Hildesheim, església romànica de Hildesheim a Alemanya
 Església de Sant Miquel de Munic, església renaixentista de Munic